Рудоуправление имени Р. Люксембург — бывшее предприятие горнодобывающей отрасли по добыче и переработке железных руд на базе Криворожского железорудного бассейна в городе Кривой Рог. Входило в состав ПО «Кривбассруда».

История 
Месторождение разрабатывалось Александровским рудником Брянского акционерного общества c 1889 года открытым способом и c 1907 года — подземным.

В марте 1923 года был создан рудник имени Красной гвардии.

B 1939 году присвоено имя Pозы Люксембург.

На 1986 год годовая добыча составила 2,6 млн тонн сырой руды.

Характеристика 
Рудоуправление разрабатывало богатые железные руды Криворожского месторождения — в основном мартитовые и гематит-мартитовые. Производило агломерационную и мартеновскую руды. На 1983 год запасы руды оценивались в 88,6 млн тонн c содержанием железа в 59,2%.

Месторождение вскрыто двумя спаренными рудоподъёмными, двумя вспомогательными и двумя вентиляционными стволами. Системы разработки: подэтажно-, этажно-камерная и подэтажного обрушения c отбойкой руды глубокими скважинами. Потери при добыче составляли 13,3%, засорение — 11,2%. Горные работы велись на глубине 1100 метров.

B структуру рудника входили шахты «Новая» (1939), «Комсомольская-1» (1957), «Гвардейская» (1965), дробильно-сортировочная фабрика, ремонтно-строительный и энергетический цеха.

Горнотранспортное оборудование было представлено виброустановками, скреперными лебёдками, буровыми каретками, погрузочными машинами.

Управляющим до 1981 года был Олег Иванович Храпко.

Источники

Ссылки 
 Казаков В. Л., Иванченко Я. И. Объекты индустриального наследия бывшего рудника им. Р. Люксембург.
 На розі вулиць: Рудник ім. Рози Люксембург.

Рудники Кривого Рога
Кривбассруда
Объекты, названные в честь Розы Люксембург
Исчезнувшие предприятия Кривого Рога